Ботола 2014/2015 — 58-й сезон чемпионата Марокко, начавшийся 22 августа 2014 года и закончившийся 24 мая 2015 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Ботолы
 Чемпионат Марокко на goalzz.com
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Марокко по футболу
Марокко
Спорт в Марокко в 2014 году
Спорт в Марокко в 2015 году
Футбол в Африке в 2014 году
Футбол в Африке в 2015 году